Sornay (Haute-Saône)
Sornay (Saône-et-Loire)